Николай Пло́тников:
 Плотников, Николай Иванович (1910—1998) — советский гидрогеолог.
 Плотников, Николай Николаевич (1900—1979) — советский паразитолог, доктор медицинских наук, профессор. 
 Плотников, Николай Сергеевич (1897—1979) — советский актёр.